Der 7,5-km-Sprint der Frauen im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2006 wurde am 16. Februar 2006 im Centro Olimpico di Biathlon in Cesana Torinese ausgetragen. Es gingen insgesamt 84 Athletinnen aus 28 Nationen an den Start. Jede Athletin musste einmal im Stehen und einmal im Liegen schießen. Die Goldmedaille gewann Florence Baverel-Robert aus Frankreich. Die Silbermedaille gewann die Schwedin Anna Carin Olofsson vor Lilija Jefremowa aus der Ukraine.

Ergebnisse

Weblinks 

 Ergebnisse ()

Sprint (Frauen)